Себино — топоним:

 Себи́но — другое название озера Изео (Италия).
 Себино — село в Кимовском районе Тульской области.
 Себино — село в Новоодесском районе Николаевской области.

См. также 
 СЕБИН